Geografia d'Israel a l'època bíblica:
Hassor, una ciutat situada al nord del llac de Tiberíades; actualment en queden ruïnes a Tel al-Qedakh.
 Geografia de l'Israel modern:
Hassor de Galilea, un consell local del districte del Nord d'Israel.
Hassor-Asdod, un quibuts del consell regional de Beer Tuvia, prop de la ciutat d'Asdod.